Jettatore bezeichnet

 Jettatore, nach neapolitanischem und sizilianischem Volksglauben einen Menschen, meist ein Mann, der Unglück bringt.
 Jettatore (1919), einen deutschen Stummfilm von Richard Eichberg
 Jettatore (1938), einen argentinischen Spielfilm von Luis Bayón Herrera